Manduria kan syfta på:
 Manduria, Taranto – en kommun i Italien
 Manduria (släkte) – ett släkte av insekter